Bihar kan syfta på:

 Bihari – en grupp östligt indoariska språk

Geografi

Indien

 Bihar – en delstat
 Bihar Sharif – huvudort i distriktet Nalanda i delstaten Bihar
 Koch Bihar – en stad i Västbengalen

Rumänien

 Bihar megye – ungerskt namn på ett administrativt distrikt, se Bihor

Ungern

 Hajdú-Bihar – en provins

Se även
 Behar – flera